Александр Андерсон (ок.1582, Абердин — ок. 1620 года, Париж) — шотландский .

Представитель клана Андерсон, он был сыном Дэвида Андерсона из Финсхая. Его сестрой была Джанет Андерсон, мать известного математика Джеймса Грегори. В молодости он отправился на континент и преподавал математику в Париже, где он публиковал или редактировал различные труды по алгебре и геометрии между 1612 и 1619 годами.

Он был выбран душеприказчиками Франсуа Виета, чтобы пересмотреть и отредактировать рукописные работы Виета. Сохранившиеся работы Андерсона состоят из шести тонких томов. Последний из них был опубликован в 1619 году; вполне вероятно, что автор умер вскоре после этого года, но точная дата его смерти неизвестна.

Примечания

Ссылки 
 Alexander Anderson. — Dictionary of National Biography’s, 1885—1900, wikisource
 Anderson, Alexander. — Encyclopædia Britannica, 1911, wikisource

Родившиеся в 1580-е годы